Een ecosysteem of substraat dat eutroof is (van het Griekse εὔτροφος (eútrophos), dat is samengesteld uit εὖ (eû) ‘goed’ en τροφή (trophḗ) ‘voeding’) bevat veel minerale voedingstoffen. Het kent echter vaak slechts een kleine biodiversiteit aan planten en dieren. Een organisme dat vooral voorkomt in eutrofe ecosystemen noemt men een eutrafent organisme.

Het tegenovergestelde van eutroof is oligotroof (dat het Griekse ὀλίγος (olígos) ‘weinig’ bevat). Wanneer een oligotroof ecosysteem veel voedingsstoffen en mineralen aangeleverd krijgt zal het veranderen in een eutroof ecosysteem. Dit proces heet eutrofiëring

Zie ook 
 Mesotroof
 Oligotroof
 Trofiegraad

Ecologie